Rodney Williams – cestista statunitense
 Rodney Williams – politico antiguo-barbudiano